Bufera – fenomeno meteorologico
Bufera – film del 1921 diretto da Guido Parish
Bufera – film del 1926 diretto da Wladimiro De Liguoro